Колонија де Гвадалупе има више значења:

 Колонија де Гвадалупе, Гвадалупе де Копалес (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија де Гвадалупе (Метлатонок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија де Гвадалупе (Индапарапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику